Les Eusuchia, ou eusuchiens en français (« vrais crocodiles »), forment un clade de crocodylomorphes qui est apparu au Crétacé inférieur avec le genre Hylaeochampsa. Toutes les espèces actuelles de crocodiliens sont des eusuchiens, comme de nombreuses formes éteintes.

Contrairement aux crocodylomorphes primitifs, les crocodyliformes ont un palais osseux secondaire qui leur permet de respirer en toute sécurité par les narines tandis que le reste de la tête (y compris la bouche) reste submergé. Cette structure atteint sa plus grande élaboration chez les eusuchiens, chez qui les narines internes sont complètement entourées par les os ptérygoïdes.